Występy w europejskich pucharach angielskiego klubu piłkarskiego Manchester United.

Wykaz spotkań pucharowych

1956–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Manchester United F.C.
Angielskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach